RTV (radiotelevizija) je tričrkovna kratica, ki sestavlja ime nekaterih nacionalnih medijskih hiš, npr. RTV Slovenija.

Kratice